Севастиан, Севастья́н или Себастьян — мужское имя, в переводе с греческого языка — «посвящённый», «священный», «высокочтимый». В греческом языке есть и соответствующее женское имя — «Севастиана», однако в русском языке оно практически не встречается.

Оно принесено в русский язык из Византии, причём именно в форме произношения β как [в]. Связано с почитаемым святым мучеником Севастьяном Медиоланским, память которого отмечается .

Фамилии 
В настоящее время в русском языке употребляется крайне редко (практически только у монахов), однако фамилии, произошедшие от данного имени — Севастьянов, Севостьянов и Савостьянов достаточно распространены.

См. также 
 Себастьян

Ссылки 
 Жизнеописание святого Севастьяна и изображения катакомб св. Севастиана в Риме

Русские мужские имена